hormony roślinne
 hormony zwierzęce